Putizza – dolce tipico dell'area del Carso
 Putizza – fenomeno vulcanico secondario consistente in un'emissione gassosa, fredda e maleodorante di acido solfidrico e anidride carbonica